Злодеево — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 15 километрах на юго-запад от города Вельска, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе деревня Есяковская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2195» как «Шелюбинское(Злодiево)». Насчитывала 11 дворов, 29 жителей мужского пола и 34 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Никифоровского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Шелюбинское(ЗлодҌево) находилось 18 хозяйств, в которых проживало 62 жителя мужского пола и 46 женского.

В деревне находилась деревянная часовня, конца XIX века - начала XX века  постройки. Представляла собой четверик основного объёма, с небольшой главкой и четырёхскатной крышей. В честь какого святого или праздника освящён храм - неизвестно.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»